

Анново — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анново — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анново — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анново — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анново — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства